Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Grignan » :

 Infanterie
 Le régiment de Grignan

 Cavalerie
 Le régiment de Grignan cavalerie

Homonymie d'unités militaires